Ивашкова:
 Ивашкова — деревня Белоевского сельского поселения Кудымкарского района Пермского края.
 Ивашкова —  река в России, протекает в Красноярском крае.

См. также 
 Ивашков (значения)